Суперкубок Албанії з футболу 2022 — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 грудня 2022 року між чемпіоном Албанії клубом Тирана та володарем кубка Албанії клубом Влазнія.

Матч

Деталі

Примітки

Джерела 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2022
Албанія
Грудень 2022
2022 в албанському спорті